Jusqu'au bout du rêve (Field of Dreams), film américain de Phil Alden Robinson sorti en 1989 ;
 Jusqu'au bout du rêve (Episode 27), cinquième épisode de la saison 2 de Queer as Folk diffusé en 2002 ;
 Jusqu'au bout du rêve (Livin' the Dream), vingt-et-unième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013.